Regeneration — студийный альбом британской хард-рок-группы Shy, вышедший в 1999 году.

Об альбоме 
Диск представляет собой собрание нереализованных треков, записанных в 1980-е годы. В записях принимал участие классический состав группы.

Список композиций

Участники записи 
 Тони Миллз — вокал
 Стив Харрис — гитара
 Падди МакКенна — клавишные
 Рой Дэвис — бас-гитара
 Алан Келли — ударные

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы Shy
Альбомы 1999 года